Le lundi  est le 154 jour de l'année 1889.

Naissances 
 Georg Gerstäcker (mort le ), lutteur allemand
 Léon Debouverie (mort le ), personnalité politique française
 Wilhelm Schmid (mort le ), membre du NSDAP et de la SA

Décès 
 Marius Vallin (date de naissance inconnue), architecte français

Voir aussi 
 3 juin et juin 1889